Witajcie w Ciężkich Czasach – powieść Edgar Lawrence Doctorowa 
 Witajcie w Ciężkich Czasach – film z 1967 roku